

Ель-Ранчо — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ель-Ранчо — переписна місцевість, штат Нью-Мексико